NGC 5013 (другие обозначения — MCG 1-34-7, ZWG 44.24, PGC 45838) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5013
Дева (созвездие)